Barlas steht für

 Barlas (Stamm), ein Stamm der Usbeken
 Barlas Bank, eine kleine submarine Bank vor der Nordküste Südgeorgiens
 Barlas-Kanal, eine Meerenge zwischen der Day-Insel und der Adelaide-Insel vor der Westküste des westantarktischen Grahamlands
 Kap Barlas, ein Kap am nördlichen Ende der Fredriksen-Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln
 Qarchar Barlas, ein militärischer Führer in Tschagatais Armee nach dem der Stamm Barlas benannt ist, siehe Timur

Familiennamen:

 Asma Barlas (* 1950), pakistanische Politik- und Islamwissenschaftlerin
 Faruk Barlas (1916–1994), türkischer Fußballspieler
 Mehmet Barlas (* 1942), türkischer Journalist
 Simay Barlas (* 1998), türkische Schauspielerin
 William Barlas (1888–1941), britischer Diplomat

Siehe auch:
 Bärlas